Fernando de Mascarenhas, primeiro conde da Torre - governador-geral do Brasil
 Fernando Mascarenhas, 2.º marquês de Fronteira, terceiro conde da Torre e segundo marquês de Fronteira 
 Fernando José Mascarenhas, quinto conde da Torre
 Fernando Mascarenhas, 12.º conde da Torre, décimo-segundo conde da Torre
 Fernando de Mascarenhas, 2.º conde de Óbidos, segundo conde de Óbidos
 Fernando Mascarenhas, senhor de Rosmaninhal, senhor de Rosmaninhal
 Fernando Mascarenhas, 1.º conde de Serém, primeiro conde de Serém